Ma è un canto brasileiro/Our Dear Angel è un singolo dei cantanti Lucio Battisti (sul lato A) e Marva Jan Marrow (sul lato B), l'unico promozionale, pubblicato dalla Numero Uno nel 1973.

Il brano presente sul lato B del disco è l'adattamento in inglese de Il nostro caro angelo.

Staff artistico

Lato A 
 Lucio Battisti – voce, pianoforte, produzione
 Massimo Luca – chitarra
 Bob Callero – basso
 Gianni Dall'Aglio – batteria
 Mara Cubeddu e Wanda Radicchi – cori

Lato B 
 Marva Jan Marrow – voce
 Claudio Fabi – produzione
 Claudio Pascoli – arrangiamenti

Tracce

Collegamenti esterni